Alte Brücke steht für folgende Brücken:
 Alte Brücke über die Hönne, Balve
 Alte Brücke (Bratislava)
 Alte Brücke (Frankfurt am Main)
 Alte Brücke (Heidelberg)
 Alte Brücke (Saarbrücken)

Siehe auch:
 Old Bridge
 Pont Vieux
 Ponte Velha
 Gamla bron in Umeå, Schweden
 Ponte Vecchio in Florenz, Italien
 Stari most in Mostar, Bosnien-Herzegowina